— это национальное первенство для машин класса Формула-3, проводимое на различных трассах Японии с 1979 года.

Общая информация 
Национальный чемпионат в классе Формула-3 организован в Японии накануне сезона-1979. Санкционирующей организацией первых двух лет проведения серии выступила Японская ассоциация гонок Формулы-3, а с 1981 года права на проведения чемпионата забрала себе японская автомобильная федерация.

Первый сезон серии был проведён только для гонщиков с японской гоночной лицензией, а с 1980 года в серию стали допускаться заявки пилотов из других стран.

Технический регламент серии не содержит каких-либо дополнительных ограничений и команды имеют возможность заявлять на этапы серии технику, используемую в других национальных чемпионатах этого класса. Ныне монопольным поставщиком шасси для серии является итальянская компания Dallara; а двигатели команды серии предпочитают заказывать у местных производителей: ныне используются моторы производства Mugen Motorsports (под маркой Mugen Honda), TOM’S (под маркой Toyota) и Toda Racing. Покрышки командам поставляют японские шинные производители: некогда это были компании Dunlop Tyres и Yokohama Rubber Company, а с 1988 года монопольным поставщиком чемпионата является фирма Bridgestone.

По классификации FIA чемпионат Японии является одним из самых престижных в мире: его чемпион, наряду с победителем первенства Великобритании, Италии и Европы получает от ассоциации суперлицензию класса А, дающую право на участие в гонках чемпионата мира Формулы-1.

Чемпионы серии

Примечания

Ссылки 

 
 Список чемпионов серии